Bourbaki steht für:

 die Bourbaki-Armee, inoffizielle Bezeichnung für die Armée de l’Est
 ein Museum in Luzern, das Bourbaki-Panorama, welches die Internierung obiger Armee darstellt
 Nicolas Bourbaki, das Pseudonym einer Gruppe französischer Mathematiker zwecks Formulierung von Büchern zur Strukturierung der gesamten Mathematik

Bourbaki ist der Familienname folgender Person:
 Charles Denis Bourbaki (1816–1897), französischer General, erster Kommandeur der Armée de l’Est